Мерзляко́в () — російське прізвище.

Відомі носії 
 Мерзляков В'ячеслав Іванович (1885—1974) — український оперний співак і педагог вокалу, член Музичного товариства імені Миколи Леонтовича.
 Мерзляков Ігор В'ячеславович (відомий як Ігор Костецький або Юрій Корибут) (1913—1983) — український письменник, перекладач, критик, режисер, видавець.
 Мерзляков Олексій Федорович (1778—1830) — російський поет, літературний критик, перекладач.